Ranvik ist der Name folgender Buchten:

 Ranvik (Antarktika) an der Ingrid-Kristensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands
 Ranvik (Südgeorgien) an der Südküste der Insel Südgeorgien im Südatlantik

Siehe auch

 Ranvika, Bucht an der Küste der Peter-I.-Insel, Antarktis
 Ranvikbreen an der Ingrid-Kristensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands
 Ranvik Island vor der Ingrid-Kristensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands